Ведмі́дь може позначати таке:
 Тварина родини Ursidae таких видів:
 Бурий ведмідь
 Білий ведмідь
 Чорний ведмідь
 Очковий ведмідь
 Гімалайський ведмідь
 Малайський ведмідь
 Ведмідь-губач

 Поняття:
 Сузір'я — Велика та Мала Ведмедиця
 Особлива категорія торговців цінними паперами на біржі

 Література та кіно
 «Ведмідь» — білоруський радянський художній фільм 1938 року, екранізація однойменного водевілю Антона Чехова.
 «Книга билиць і небилиць про ведмедів і ведмедиць» — видана 1983 року. Автор Кожевников Олексій Венедиктович.

 Ведмідь — напій, суміш різних вин з чаєм чи кавою.
 Ведмідь (геральдика) — гербова фігура.